«ФК Трепча’89» () — косоварский футбольный клуб из города Косовска-Митровица. Выступает в Суперлиге, высшем дивизионе чемпионата Косова. Домашние матчи проводит на стадионе «Риза Лушта» в Митровице общей вместимостью до 12 000 зрителей.

История 
Основан в 1945 году под названием «Рудар Митровица». Принимал участие в розыгрыше региональных футбольных лиг Союзного чемпионата республики Югославия. В 1989 году возрожден под названием «Минатори’89» усилиями группы игроков футбольной команды «Митровица». В своем первом сезоне выступал в региональной лиге Союзного чемпионата, а после 1990 года в отдельной футбольной лиге республики Косово. В сезоне 2009/10 стал победителем турнира Первой лиги.

В сезоне 2016/17 впервые в своей истории стал чемпионом Косова по футболу.

Достижения клуба 
 Суперлига
  Чемпион (1): 2016/17
  Вице-чемпион (4): 2001/02, 2004/05, 2011/12, 2012/13

 Первая лига
  Чемпион (1): 2009/10

 Кубок Косова
  Победитель (1): 2011/12
  Финалист (2): 2007/08, 2014/15

Статистика выступлений с 2009 года

Выступления в еврокубках

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Косова
Косовско-Митровицкий округ (Республика Косово)